Ваан Бабаян:
* Бабаян, Ваан Шотаевич (род. 1980) — армянский политический деятель.
 Бабаян, Ваан (род. 1981) — армянский футболист.